Ixtlán del Río, een plaats in de Mexicaanse staat Nayarit
 Ixtlán de los Hervores, een plaats in de Mexicaanse staat Michoacán
 Ixtlán de Juárez, een plaats in de Mexicaanse staat Oaxaca